Molekulska formula -{HKO4S}- se može odnositi na:

 Kalijum bisulfat
 Kalijum peroksimonosulfat